Мареска () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Мареска, Ассунта (1935—2021) — итальянская фотомодель и преступница.
 Мареска, Энцо (род. 1980) — итальянский футболист.